Холм — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Дивасовского сельского поселения. Население — 13 жителей (2016 год).
 
Расположена в западной части области в 19 км к северо-западу от Смоленска, в 1,5 км севернее автодороги . В 6 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Куприно на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)